Goran Gavrančić - em sérvio, Горан Гавранчић (Belgrado, 2 de agosto de 1978) - é um ex-futebolista sérvio.

Carreira 
Goran Gavrančić representou a Seleção Servo-Montenegrina de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Henan Jianye Football Club
Futebolistas do FK Partizan
Jogadores da Seleção Servo-Montenegrina de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006